Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2002/2003

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

Ćwierćfinały 
 Łokomotiw Jarosław - Saławat Jułajew Ufa 3-0 (2:1, 3:2k, 2:1)
 Awangard Omsk - Dinamo Moskwa 3-2 (2:3, 2:3d, 3:2, 3:1, 2:1)
 Sewerstal Czerepowiec - Mietałłurg Magnitogorsk 3-0 (3:0, 4:1, 4:2)
 Ak Bars Kazań - Łada Togliatti 2-3 (4:3k, 2:1d, 1:3, 0:3, 3:4d)

Półfinały 
 Łokomotiw Jarosław - Łada Togliatti 3-0 (3:2, 4:0, 2:1)
 Awangard Omsk - Sewerstal Czerepowiec 2-3 (4:3, 2:3d, 3:1, 0:2, 2:3)

Finały

o 1. miejsce 
 Łokomotiw Jarosław - Sewerstal Czerepowiec 3-1 (3:1, 4:1, 2:4, 4:0)

o 3. miejsce 
 Awangard Omsk - Łada Togliatti 0-2 (1:4, 1:4)

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2002 w hokeju na lodzie
2003 w hokeju na lodzie
2002 w Rosji
2003 w Rosji